Equals oder The Equals bezeichnet:

 The Equals, eine britische Popband
 Equals, Originaltitel von Equals – Euch gehört die Zukunft, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Drake Doremus (2015)